Forrest kan syfta på:

 Forrest (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Forrest (del av en befolkad plats), Australian Capital Territory,

USA 

 Forrest, Illinois, ort, Livingston County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar